O Futebol americano de areia é uma variante do futebol americano de grama e indoor. Costuma ser praticado nas praias e procura usar as mesmas regras da modalidade "tradicional", com modificações pontuais.

Torneios 
Existem torneios no Brasil apenas para esta modalidade, como:
 Carioca Bowl, realizado desde meados dos anos 90, nas praias do Rio de Janeiro;
 Saquarema Bowl, realizado em Saquarema;
 Litoral Bowl
 Niterói Bowl
 Jampa Football League, realizado em João Pessoa;

Futebol americano